Antinniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Antinniemi (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Antinniemi (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar